Вейк-ан-Зее 1971 — 33-й международный шахматный турнир, который проходит в 1971 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1971 год в шахматах